Giovanni Balducci ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Balducci, italienischer Bildhauer, siehe Giovanni di Balduccio 
 Giovanni Balducci (Maler) (um 1560–um 1631), italienischer Maler